De Universiade van 2009, de 25e Zomeruniversiade, werd gehouden in Belgrado, Servië. Het was een Jubileumuniversiade, 50 jaar na de eerste editie in 1959. De Universiade werd georganiseerd door de FISU.

Toewijzing 
Begin 2004 stelden naast Belgrado zich Monterrey in Mexico en Poznań in Polen kandidaat. De sportevenementen die de stad ging organiseren werkten in het voordeel. Ook het organiseren van de EYOF 2007 werkte als voordeel. Ook werd de stad twee keer afgewezen voor de Olympische Zomerspelen.

kandidaten

Op 19 januari 2005 in Innsbruck, Oostenrijk, werd het evenement aan Belgrado toegewezen.

Accommodaties 
De 2009 Zomeruniversiade vond plaats op 69 locaties in Belgrado en in de buurt van Inđija, Novi Sad, Obrenovac, Pančevo, Smederevo, Vršac en Zrenjanin . Obrenovac gastheer van het waterpolo en volleybal, Inđija, Pančevo en Vršac het basketbal, Novi Sad atletiek en volleybal, terwijl Zrenjanin het zwemcompetitie hield.
De openings- en sluitingsceremonie vond plaats in de Belgrado Arena, met een capaciteit van 20.000 personen. Een reeks van sporthallen hebben intense wederopbouw ondergaan en voldoen aan de normen voor de Universiade. Een aantal locaties zijn nieuw gebouwd.

Universidedorp
Het Universiadedorp was de thuisbasis van alle deelnemers. Vaak aangeduid als Belville, het dorp is nieuw gebouwd en bestaat uit 14 gebouwen met moderne appartementen. Het Belville-complex bestaat uit een woonwijk van 120.000 m², 34.800 m² commerciële en zakelijke faciliteiten en 6.100 m² educatieve voorzieningen. Het complex omvat tevens 22.000 m² aan kantoorruimte. De Belville complex werd voltooid in mei 2009 en officieel geopend in juni 2009. 2000 appartementen zijn na Universiade te koop aangeboden.

Sporten 
Op de Zomeruniversiade 2009 waren veertien sporten.

Kalender 
De volgende tabel geeft het programma van de Universiade per dag. Een blauw vakje betekent dat er die dag een onderdeel op het programma stonden, maar dat er geen medailles waren te winnen. Een geel vakje geeft aan dat er die dag medailles vielen te winnen en het getal staat voor het aantal finales.

Medaillespiegel

Externe links 
 Officiële website
 FISU - Zomeruniversiade 2009

Universiade
Multisportevenement in 2009
Sportevenement in Belgrado